Une volée peut faire référence à :
 Volée, partie  d'un escalier située entre deux paliers ou deux repos consécutifs (en architecture).
 Volée, helvétisme désignant les élèves d'une même promotion.
 En tennis, une volée est un coup effectué avant le rebond de la balle.
 Volée de cloche, sonnerie obtenue en la faisant balancer de façon que le battant vienne frapper le bord intérieur, ce qui distingue cette sonnerie du tintement avec lequel la cloche reste immobile.